Hofheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hofheim in Unterfranken, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Hofheim am Taunus, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,